V Sezoni 2002-2003 Evrolige je sodelovalo 24 klubov iz trinajstih držav. Naslov prvaka je osvojil košarkarski klub FC Barcelona, ki je v finalu premagal Benetton Treviso.

Redna sezona

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Top 16

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Final Four

Polfinale

Polfinale 1

Polfinale 2

Za tretje mesto

Finale

Priznanja 
Najkoristnejši igralec turnirja Top 16
  Mirsad Türkcan –  Montepaschi Siena

Najkoristnejši igralec turnirja Final 4
  Dejan Bodiroga –  FC Barcelona

Idealna peterka leta
  Tyus Edney –  Benetton Treviso
  Alphonso Ford –  Montepaschi Siena
  Dejan Bodiroga –  FC Barcelona
  Jorge Garbajosa –  Benetton Treviso
  Victor Alexander –  CSKA Moscow

2002-03
2002 v športu
2003 v športu